Beylicato puede hacer referencia a:
 Formas de gobierno de Oriente Próximo y Norte de África en las que gobernó un bey.
 Los Beylicatos de Anatolia
Beylicato de Aydın 
Beylicato de Canik
Beylicato de Eretna
Beylicato de Germiyan
Beylicato de Hamid
Beylicato de Karasi
Beylicato de Menteşe
Beylicato de Saruhan
Beylicato de Teke
Beylicato de Argel
Beylicato de Mastchoh
Beylicato de Túnez